Storr peut désigner :
 Anthony Storr (1920-2001), auteur et psychiatre britannique ;
 Glen Milton Storr (1921-1990), ornithologue australien ;
 Gottlieb Konrad Christian Storr (1749-1821), médecin et naturaliste allemand ;
 Jamie Storr (1975-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 John Storr, mort en 1783, un officier de la Royal Navy britannique ;
 Marcel Storr (1911-1976), dessinateur français ;
 The Storr, un sommet du Royaume-Uni situé en Écosse, sur l'île de Skye.

Homonymie de patronyme